Estada steht für:

 Estada (Huesca), Ort in Spanien

Estada ist der Familienname folgender Personen:

 Eusebi Estada (1843–1917), mallorquinischer Bauingenieur und Architekt